Aerodramus sororum est une espèce d'oiseaux de la famille des Apodidae.

Elle est parfois considérée comme une sous-espèce de la Salangane des Moluques.

Répartition 
Elle est endémique de Célèbes en Indonésie.

Liens externes 
 
 
 

Apodidae
Faune endémique de Célèbes
Oiseau de Célèbes